2 miejscowości w Polsce:
 Biechówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Drzycim
 Biechówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław